Das Abierto Mexicano Telcel 2011 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 19. bis zum 26. Februar 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Gisela Dulko und Arantxa Parra Santonja, das Dulko in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Marija Korytzewa / Ioana Raluca Olaru in drei Sätzen gegen Lourdes Domínguez Lino / Arantxa Parra Santonja.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Acapulco